Halowe Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w Lekkoatletyce 2013 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się Sheffield 9 i 10 lutego. Czempionat był kwalifikacją do reprezentacji kraju na halowe mistrzostwa Europy w Göteborgu (28 lutego–3 marca).

Zwyciężczyni konkursu skoku o tyczce – Holly Bleasdale objęła wynikiem 4,77 metra prowadzenie na listach światowych w tej konkurencji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania 2013
Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w lekkoatletyce